Андре́евка — рабочий посёлок в Московской области России. Входит в городской округ Солнечногорск.

Расположен в северо-западной части Московской области, в нескольких км в сторону востока от Пятницкого шоссе, в южной части округа, в 25 км (по прямой) от Солнечногорска. Граничит с Зеленоградом восточной стороною, составляя единую агломерацию.

Градообразующим и ресурсоснабжающим предприятием является АО «НПО Стеклопластик».

Занимает 1001 место в списке населённых пунктов России с населением более 10 тысяч жителей (2010).

История 
К 1585 году относится первое упоминание в писцовой книге о том, что помещик Фёдор Марков продал вотчину своему тёзке — стрелецкому сотнику Хрипунову:

До 1918 года Андреевка — в составе Еремеевской волости Звенигородского уезда (1781—1796 годы — Воскресенского уезда) Московской губернии Российской империи.

В 1918 году Андреевка стала административным центром Андреевского сельского совета Сходненской волости (позже — Ульяновской волости) Московского уезда Московской губернии.

С 1929 года — в составе Сходненского, Солнечногорского, Химкинского районов Московской области.

С 1960 до 2019 гг. — в составе Солнечногорского района Московской области.

В 1977 году на базе разросшегося вблизи Андреевки жилого посёлка ВНИИ стеклопластиков и стекловолокна образован посёлок Андреевка.

29 сентября 2004 года Андреевка получила статус рабочего посёлка.

С 2005 до 2019 гг. рабочий посёлок был административным центром городского поселения Андреевка Солнечногорского муниципального района, с 2019 года в рабочем посёлке расположено одноимённое территориальное управление Андреевка в рамках администрации городского округа Солнечногорск.

Начальником территориального управления Андреевка в 2021 году стал Селезнев Илья Алексеевич.

Население 

Национальный состав
По данным переписи 2002 года из 8465 жителей посёлка русские составляли 92 %.

Культура 

 Церковь Спаса Всемилостивого (Спасский храм), 1676—1678 годов постройки (перестроена в 1901—1902 годах по проекту архитектора Петра Микини).
 В Андреевке сохранилось несколько домов деревянного зодчества.
 Дом культуры «Андреевка», 1962 года постройки (возведённый на месте деревянной избы — бывшего стекольного цеха).

Инфраструктура 
 Муниципальные школа, детский сад № 33 и стадион «Юность» образуют единый спортивно-образовательный кластер. Городская поликлиника находится на улице Жилинской. Открыты отделения  Почты России и Сбербанка, центр госуслуг «Мои документы», гостиница «Андреевка», гипермаркет «Ашан», торговый центр «Энергия».
 Ближайшая железнодорожная станция — Крюково (направление «Тверь» — «Москва»), а также платформа Жилино (БМО). По улице Жилинской идут автобусы «Мострансавто», по улицам Андреевка и Михайловка — автобусы «Мосгортранс».

Жилищный фонд 

 1962—1985 годы. Начало строительства многоквартирных домов пяти, девяти этажей и домов башенного типа 12-ти, 16-ти этажей.
 1996—2001 годы. Построены два десятиэтажных и девятиэтажный дома.
 2003—2022 годы. Сданы жилые комплексы: «Андреевский квартал», «Уютный», «Андреевская ривьера», «Первый андреевский», «Андреевка» и «Серебряные росы».
 Частный сектор Андреевки — это деревни Высокое и Белая дача, садовые товарищества, коттеджные посёлки.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Солнечногорск
Посёлки городского типа Московской области